Step by Step (1946), een Amerikaanse film uit 1946, geregisseerd door Phil Rosen
 Step by Step (2002), een Belgische film uit 2002, geregisseerd door Philippe Blasband
 Step by Step (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie, oorspronkelijk uitgezonden op ABC (en laatste seizoen op CBS) van 1991 tot 1998

Muziek:
 Step by Step (Annie Lennox), een nummer uit 1992 van de Schotse singer-songwriter Annie Lennox, vooral bekend van de versie uit 1996 van de Amerikaanse zangeres Whitney Houston
 Step by Step (album van New Kids on the Block), een album uit 1990 van de Amerikaanse boyband New Kids on the Block
 Step by Step (nummer van New Kids on the Block), het titelnummer van dat album en de bestverkopende single van de groep
 Step by Step (Spargo), een album uit 1984 van de Nederlandse funk-disco-popgroep Spargo